Ahlm ist der Familienname folgender Personen:

Johanna Ahlm (* 1987), schwedische Handballspielerin
Marcus Ahlm (* 1978), schwedischer Handballspieler